Олег Пирожков:
 Пирожков, Олег Валерьевич (род. 1975) — футбольный комментатор.
 Пирожков, Олег Олегович (1941—1978) — советский педагог, организатор пионерского движения в Томске.